Ла Калерита има више значења:

 Ла Калерита (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Калерита (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Калерита (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Калерита (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Калерита (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Калерита, Ла Кебрадора (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калерита, Ел Ренијего (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Калерита (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Калерита (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Калерита (Накозари де Гарсија), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Калерита (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Калерита (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику